Герб муниципального образования «Сарма́новский муниципальный район» Республики Татарстан Российской Федерации.

Герб утверждён Решением № 51 Совета Сармановского муниципального района 2 марта 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационном номером 2293 и в Государственный геральдический реестр Республики Татарстан под № 42.

Описание герба 

«В червлёном поле золотой поющий соловей; в оконечности оба угла щита выпукло выделены зеленью и ограничены выходящими снизу и вписанными фигурами: справа золотой головкой колоса, слева — чёрным потоком».

Символика герба 
Птицы всегда вызывали у людей особые чувства, благодаря способности взлетать над землёй, им приписывались многочисленные и разнообразные свойства, прежде всего связанные с духовным развитием, творчеством. Птица как символ всегда воспринималась многогранно. В гербе Сармановского района соловей является символом возвышенности, творчества и устремлённости вперёд. Поющий соловей показывает успехи местных жителей в области культуры и искусства. Красный цвет дополняет символику соловья, а также указывает на красоту Сармановской природы и лучшие качества местных жителей: трудолюбие, мужество, оптимизм.

Экономическое развитие района, его хозяйственный фундамент основывается на сельском хозяйстве, отражённом золотой головкой колоса и зелёным цветом — символом природы, здоровья, плодородия и жизненного роста. Золото — символ богатства стабильности, уважения и интеллекта. Вторая составляющая экономики района — нефтяная отрасль — показана чёрными струями.

Чёрный цвет — символ скромности, мудрости, вечности бытия. Таким образом герб языком символов и аллегорий отражает культурные, природные и экономические особенности района.

История герба 
Разработка герба произведена Геральдическим советом при Президенте Республики Татарстан совместно с Союзом геральдистов России в составе:

Рамиль Хайрутдинов (Казань), Радик Салихов (Казань), Ильнур Миннуллин (Казань), Константин Мочёнов (Химки), Кирилл Переходенко (Конаково), Оксана Афанасьева (Москва), при участии Раиля Ямашева (пгт Джалиль), Эльмиры Аскаровой (с. Сарманово).

См. также 
 Гербы районов Татарстана
 Флаг Сармановского района

Примечания

Литература 
 

С
Сармановский район
Гербы районов России
Гербы с изображением соловья
Гербы с изображением пшеничного колоса